Il singolare del torneo di tennis Munich Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Damm che ha battuto in finale Sébastien Lareau 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Martin Damm (Campione)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

 David Witt (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Gilad Bloom (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1993